Die Verbandsliga Mittelrhein 1958/59 war die 3. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Bonner FV wurde Mittelrheinmeister und stieg anschließend in die II. Division auf, nachdem er die Aufstiegsrunde mit dem zweiten Platz beendet hatte. Godesberg 08 und TuRa Hennef stiegen in die Landesliga Mittelrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1959/60 der VfR Übach-Palenberg und TuRa Bonn auf, sowie die SG Düren 99 als Absteiger aus der II. Division.

Abschlusstabelle  

|}

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1958/59 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Mittelrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1958/59
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein